Стивен Эриксон (, псевдоним; настоящее имя — Стив Руне Лундин; родился 7 октября 1959) — канадский писатель-фантаст, по образованию археолог и антрополог. Родился и вырос в Канаде, некоторое время проживал в Великобритании, пытаясь найти там издателя для своей книги. Впоследствии вернулся в Канаду. Женат, имеет сына.
Автор нескольких фантастических романов и новелл, из которых на данный момент наиболее известна серия «Малазанская книга павших» (Malazan Book of the Fallen).

Первоначально серия «Малазанская книга павших» была задумана в соавторстве с Ианом Эсслемонтом как сюжет для ролевой игры. Впоследствии часть сюжета была переработана в киносценарий, а затем — в роман, который был закончен ещё в 1991 году, но опубликован только в 1999. Тогда же Эриксон подписал контракт ещё на 9 книг.

По словам С. Эриксона, значительное влияние на его творчество оказали «Дюна» Ф. Герберта и романы Глена Кука: в своих книгах он пытается создать сложный мир, неожиданные события в котором должны поражать и развлекать читателя. Темы и сюжеты романов Эриксона отражают его интерес к археологии, мифологии, первобытной истории, истории Древнего Востока, Римской и Византийской империи.

«Малазанская книга павших» 
 Сады луны (Gardens of the Moon, 1999) ISBN 0553819577
 Врата дома смерти (Deadhouse Gates, 2000) ISBN 0553813110
 Память льда (Memories of Ice, 2001) ISBN 0553813129
 Дом цепей (House of Chains, 2002) ISBN 0553813137
 Полночный прилив (Midnight Tides, 2004) ISBN 0553813145
 Охотники за костями (The Bonehunters, 2006) ISBN 0553813153
 Буря жнеца (Reaper’s Gale, 2007) ISBN 0553813161
 Дань псам (Toll the Hounds, 2008) ISBN 0553824465
 Пыль снов (Dust of Dreams, 2009) ISBN 0593046331
 Увечный бог (The Crippled God, 2011) ISBN 0765316560

На русский язык переведены все книги серии. Книга «Увечный бог» на русском языке появилась в продаже в июне 2022-го года.

«Трилогия Карканаса» 
Новая трилогия Стивена Эриксона посвящена предыстории некоторых персонажей «Малазанской книги павших», в частности, Аномандера Рейка и его братьев — детей Тьмы.
  (2012) ISBN 9780765323569
  (в печати, 2014)
  (в планах автора)

Внецикловые произведения 
 Радость, словно нож у сердца (Rejoice, A Knife to the Heart, 2018) ISBN 978-5-04-105563-9

Примечания

Ссылки 
 Биография и библиография на сайте fantlab.ru
 Интервью на сайте wotmania
 Библиография
 Англоязычный сайт и форум по миру Малазанской империи

Писатели по алфавиту
Писатели Канады
Писатели-фантасты Канады
Малазанская книга павших